Imperador Shirakawa - 72º imperador do Japão
Shirakawa (Fukushima) - cidade japonesa na província de Fukushima
Shirakawa (Gifu) - vila japonesa do distrito de Kamo na província de Gifu
Shirakawa (aldeia) - aldeia japonesa no distrito de Ono da província de Gifu
Domínio de Shirakawa
6198 Shirakawa - um asteroide

Desambiguação